Amazon Studios är ett amerikanskt produktionsbolag inriktat på TV- och filmproduktion samt serietidningar. Bolaget grundades i november 2010 och ingår i företaget Amazon.

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Amazon (företag)
Amerikanska filmbolag
Amerikanska serieförlag
Företag i Santa Monica, Kalifornien
Företag i Seattle